Chiesa d'Oriente (o Chiesa nestoriana) – chiesa cristiana che un tempo si diffuse in tutta l'Asia
Chiesa assira d'Oriente – parte della Chiesa d'Oriente che è rimasta indipendente dopo lo scisma del XVI secolo
Chiesa cattolica caldea – parte della Chiesa d'Oriente che è entrata in piena comunione con la Chiesa cattolica Romana nel 1830
Antica Chiesa d'Oriente – separatasi dalla Chiesa Assira d'Oriente nel 1964
Chiesa siro-caldea d'Oriente – in India, Chiesa derivata dalla tradizione dei Cristiani di San Tommaso che si unì alla Chiesa assira d'Oriente nel XX secolo (e nell'intervallo fra il 1964 e il 1995 con l'Antica Chiesa d'Oriente)

Pagine correlate 
 Cristiani di San Tommaso
 Oriente cristiano, termine collettivo per le tradizioni cristiane e le chiese che si sono sviluppate nei Balcani, in Europa orientale, in Asia Minore, nell'Asia occidentale e meridionale, e in Africa nord-orientale nel corso dei secoli diversi della storia religiosa